Plusieurs membres de la famille d'Armagnac se prénommèrent Bernard :
 Bernard  le Louche, comte d'Armagnac
 Bernard II Tumapaler, comte d'Armagnac, abdique en 1061
 Bernard III d'Armagnac, comte d'Armagnac († 1110) 
 Bernard IV d'Armagnac, comte d'Armagnac († 1193) 
 Bernard V d'Armagnac, comte d'Armagnac († 1243) 
 Bernard VI d'Armagnac, comte d'Armagnac († 1319) 
 Bernard VII d'Armagnac (v. 1360 - Paris, ), comte d'Armagnac, comte de Charolais et connétable de France 
 Bernard VIII d'Armagnac (1400 - 1456), comte de Pardiac, vicomte de Carlat et de Murat, et par mariage comte de la Marche, comte de Castres et duc de Nemours

Homonymie dynastique
Maison d'Armagnac